New and Improved  – album dei Quiet Riot del 2005
 New and Improved  – album dei Delinquent Habits del 2006